George Ferguson kan syfta på:

 George Ferguson (arkitekt)
 George Ferguson (ishockeyspelare)